Zendikar est une extension du bloc éponyme du jeu Magic : l'assemblée, sorti le  et composé de 249 cartes. Cette extension est la  de Magic : l'assemblée (hormis les éditions de base).

Données du format 

 Nom du set : Zendikar  
 Bloc : Set 1/3 du bloc Zendikar
 Nombre de cartes : 249
 Sortie : 
 Évènements d'avant-première
 26-
 Launch Parties :  2-
 Équipe de design :
 Mark Rosewater (lead)
 Doug Beyer
 Graeme Hopkins
 Kenneth Nagle
 Matt Place
 Équipe de développement :
 Henry Stern (lead)
 Aaron Forsythe
 Mark Globus
 Erik Lauer
 Devin Low
 Matt Place
 Mike Turian
 Steve Turner

Système de jeu

Les nouvelles mécaniques 

Dans Zendikar, de nouvelles mécaniques ont été ajoutés et une ancienne mécanique a fait son retour dans le set. Toutes ces mécaniques seront reprises dans l'extension Worldwake, sauf l'Intimidation.
 Alliés : L'allié est un nouveau type de créature qui dispose d'une capacité qui se déclenche quand cette carte ou un autre allié arrive sur le champ de bataille. Certaines accroissent en efficacité en fonction du nombre d'alliés en jeu. Cela fait des alliés un type de créature jouant sur la synergie.
 Toucheterre : Le toucheterre (Landfall) est une capacité déclenchée qui se déclenche à chaque fois qu'un terrain arrive en jeu sous votre contrôle.
 Pièges : Le piège est un type d'éphémère dont le coût de lancement diminue si une certaine condition est remplie (par exemple, "Si exactement une créature attaque" (Piège à fosse), "Si un adversaire a cherché dans sa bibliothèque ce tour-ci" (Piège aux archives),...)
 Quêtes : La quête est un type d'enchantement disposant d'une capacité déclenchée qui met un marqueur "quête" sur la quête en question quand une certaine condition est remplie (par exemple, "À chaque fois qu'une carte est mise dans votre cimetière d'où qu'elle vienne" (Quête des Secrets anciens),...) et d'une capacité activée qui consiste à retirer un certain nombre de marqueurs "quête" sur cette carte et de la sacrifier pour générer un effet.
 Intimidation : L'Intimidation est une capacité statique à mot-clé qui permet à la créature portant la capacité de ne pas être bloquée par des créatures autre que des créatures qui partagent une couleur avec elle et/ou des créatures-artéfacts. C'est une capacité qui se rapproche un peu de la Peur, qui permet à la créature de ne pas être bloquée par des créatures autre que des créatures noires et/ou des créatures-artéfacts.
 Kick : Le coût de Kick est un coût optionnel qui se paie au lancement du sort et qui octroie un bonus supplémentaire à un effet. Cette capacité n'est pas nouvelle et provient originellement de l'extension Invasion (2000).

La mise en avant des terrains 

Les terrains seront tout au long du cycle mis en avant. Ceci est notamment dû à plusieurs faits :
 Le contexte environnemental et historique y contribue avec le plan à la nature dangereuse qui menace de se débarrasser de ses habitants
 La capacité Toucheterre qui se sert de l'arrivée en jeu des terrains
 Le nouveau design des terrains de base, laissant plus de place à l'illustration
 Des cartes de terrain plus nombreuses : environ 15 % des cartes de l'extension sont des terrains

Références 

Édition de Magic : L'Assemblée